Julián Castro (1805-1875) –  politico venezuelano e presidente del Venezuela
Julián Castro (n. 1974) –  politico statunitense